Фёдор Матвеевич Аветисов — русский архитектор XIX века, один из основоположников Викторианского стиля в России.

Биография 
Фёдор Матвеевич родился 1 июля 1813 года в семье подканцеляриста Главного комиссариата Матвея Аветисова — выходца из крепостных. Окончил Третью Московскую реальную гимназию. В 1830—1834 годах учился на строительном отделении Политехникума в Карлсруэ.

В марте 1840 года Аветисов был назначен архитектором Дома в Замоскворечье. С июня 1856 года работал в Московской Городской Управе, сначала в должности младшего, а затем старшего члена Строительного совета, члена Архитектурно-технического отдела Строительного отдела; оставался членом Совета до 1869 года.

Проекты и постройки 
Важнейшие постройки Аветисова связаны с реконструкцией коммунального хозяйства, проектированием и строительством сооружений московского городского трамвая. Был автором проектов ряда зданий для различных учебных заведений.

 Участие в перестройке доходного дома (1866, Москва, Трубниковский переулок, 15)
 Перестройка дома (1871, Москва, улица Покровка, 31)
 Перестройка дома (1871, Москва, Воротниковский переулок, 12)
 Доходный дом (1873, Москва, Просвирин переулок, 2)
 Особняк (1873, Москва, Поварская улица, 3), не сохранился
 Путевой дворец (Тверь)
 Тихвинская церковь, дом архиерея, башни Старо-Голутвина монастыря (1873-е)
 Мавзолей в Николо-Погорелом (Смоленская обл., 1874)
 Дом Мусина-Пушкина на Разгуляе
 Семейный дом в Немецкой слободе

Семья 
Жена — Мария Федоровна Теменкова (1817-1845).
Дочь — Виктория. Родители решили назвать дочь в честь Викторианского стиля и королевы Виктории.

Литература 
 
 
 

Архитекторы Российской империи XIX века